Прави́тельство Пенлеве́ () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Полем Пенлеве:
 Первое правительство Пенлеве — с 12 сентября по 13 ноября 1917 года;
 Второе правительство Пенлеве — с 17 апреля по 27 октября 1925;
 Третье правительство Пенлеве — с 29 октября по 22 ноября 1925.